Saimaa est un toponyme finnois pouvant désigner:

Toponyme

Lac Saimaa, lac à proximité de la frontière russo-finlandaise 
Canal de Saimaa, canal du lac Saimaa à la baie de Vyborg en Russie

Voir aussi
(1533) Saimaa, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de toponyme